Сьюзан Луччі (англ. Susan Lucci, нар. 23 грудня 1946) — американська актриса, підприємець, письменник і телеведуча, яка увійшла в історію завдяки ролі Еріки Кейн в телесеріалі «Всі мої діти». Персонаж вважається культурною іконою в історії американського телебачення, а таблоїди «TV Guide», «The New York Times» і «Los Angeles Times» присвоїли Луччі титул «провідною леді денного телебачення». Ще в 1991 році вона стала найбільш високооплачуваною актрисою на телебаченні із зарплатою понад $ 1 млн на рік.

Фільмографія

Примітки 

Персоналії за алфавітом
Народились 23 грудня
Народились 1946
Кіноактори США
Легенди Діснею